Пюизё-ан-Рец () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Вилле-Котре. Округ коммуны — Суассон.

Код INSEE коммуны — 02628.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 217 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 156 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 117 были экономически активными, 39 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 68,5 %). Из 117 активных жителей работали 105 человек (59 мужчин и 46 женщин), безработных было 12 (4 мужчины и 8 женщин). Среди 39 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Пюизё-ан-Рец 

Коммуны департамента Эна